Gaspar Xuarez ( - 1804) est un naturaliste et botaniste argentin.

Bibliographie 
 L. R. Parodi, « Gaspar Xuarez, primer botánico argentino » Darwiniana, t. 13, 1964, pp. 195-208.

Botaniste argentin